Thomas Green (generaal) (1814-1964), Amerikaans generaal van de Geconfedereerde Staten
 Thomas Green (planter), plantage-eigenaar in Suriname, 19e eeuw
 Thomas Green (atleet) (1894-1975), Brits snelwandelaar
 Thomas Green (kanovaarder) (1999), Australisch kanovaarder